Соревнования по теннису в одиночном разряде среди девушек на II летних юношеских Олимпийских играх прошли с 17 по 24 августа в теннисном комплексе при Нанкинском Институте Спорта.

Общая информация 
Победительницей турнира стала несеянная участница соревнований Сюй Шилинь из Китая. По пути к титулу она обыграла трёх сеянных теннисисток — четвёртую, шестую и восьмую ракетку приза (Кристину Шмидлову, Маркету Вондроущову и Ирину Шиманович соответственно).

Финалистка соревнований — Ирина Шиманович — на пути к решающему матчу сыграла с одной сеянной противницей, справившись в полуфинале с седьмой ракеткой посева: Ангелиной Калининой.

Лучшей среди неудачниц полуфиналов стала Аквиле Паражинскайте из Литвы. Уроженка Вильнюса не была предварительно посеяна, но по ходу своего пути трижды оказывалась сильнее формально более статусных соперниц: переиграв вторую, пятую и седьмую ракеток приза (Дарью Касаткину, Джил Тайхманн и Ангелину Калинину соответственно).

Призёры

Посев 

  Ивана Йорович (SRB) (Первый раунд)
  Дарья Касаткина (RUS) (Четвертьфинал)
  Елена Остапенко (LAT) (Второй раунд)
  Кристина Шмидлова (SVK) (Четвертьфинал)

<li> Джил Тайхманн (SUI) (Второй раунд)
<li> Маркета Вондроушова (CZE) (Второй раунд)
<li> Ангелина Калинина (UKR) ''(Полуфинал)
<li> Ирина Шиманович (BLR) (Серебряная медаль)

Ход турнира

Финал четырёх

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Китай